Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Grant Connell e Patrick Galbraith che hanno battuto in finale Byron Black e Jonathan Stark 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (secondo turno)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (finale)
 Byron Black /  Jonathan Stark (finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (secondo turno)

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Henrik Holm /  Anders Järryd (quarti di finale)
 Alex O'Brien /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1994